Flick ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Flick (* 1957), evangelischer Pastor
 Bertolt Flick (* 1964), deutscher Unternehmer
 Birgitta Flick (* 1985), deutsche Jazzmusikerin
 Bruce Flick (1933–2021), australischer Basketballspieler
 Carl Flick (1899–1969), amerikanischer Journalist
 Dario Flick (* 1997), deutscher Musiker und Schauspieler
 Florian Flick (* 2000), deutscher Fußballspieler

 Gert-Rudolf Flick (Muck Flick; * 1943), deutscher Jurist und Unternehmer
 Giovanni Maria Flick (* 1940), italienischer Jurist und Politiker
 Hans Flick (1927–2015), deutscher Jurist
 Hansi Flick (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Heinrich Christian Flick (1790–1869), deutscher lutherischer Geistlicher und Freiheitskämpfer
 Hermann Flick (1905–1944), deutscher Fußballspieler
 Horst Flick (* 1926), deutscher Fernsehregisseur
 James Patton Flick (1845–1929), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Flick (1930–2008), luxemburgischer Geowissenschaftler
 Mark Flick (* 1973), deutsch-amerikanischer Basketballspieler
 Maurizio Flick (1909–1979), italienischer Jesuit und Theologe
 Moritz von Flick (1856–nach 1917), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Otto-Ernst Flick (1916–1974), deutscher Industrieller
 Rob Flick (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Rokas Flick (1936–2023), litauischer Ökonom und Politiker
 Stephen Hunter Flick (* 1949) US-amerikanischer Tonmeister
 Thorsten Flick (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Ursula Flick (1924–2006), deutsche Politikerin (CDU)
 Uwe Flick (* 1956), deutscher Psychologe, Sozialwissenschaftler und Hochschullehrer
 W. D. Flick (1900–1965), US-amerikanischer Tontechniker

Flick ist der Künstlername von:
 Flick Shagwell (* 1979), britische Pornodarstellerin

Flick bezeichnet:
 Flick (Einheit), Einheit der Strahldichte

Siehe auch:
 Flick-Affäre, ein politischer Skandal (verdeckte Parteispenden)
 Flick-Prozess, der fünfte Prozess in der Serie der Nürnberger Prozesse
 Friedrich Christian Flick Collection, die Kunstsammlung von Friedrich Christian Flick
 The Flick, Theaterstück von Annie Baker aus dem Jahr 2013
 FLIK, siehe Feldblock